Hole in the Wall – polski teleturniej emitowany na antenie TV4 od 7 marca do 30 maja 2009, oparty na międzynarodowym formacie o tej samej nazwie, który zapoczątkowany został w Japonii (nazwany jako ).

Charakterystyka programu 
Główną cechą programu była styropianowa ścianka, która nadjeżdżała z odległości około 15 metrów, zbliżając się do uczestnika, który stał na krawędzi basenu. Uczestnik, któremu nie uda się ustawić tak, by dopasować się do kształtu wycięcia nadjeżdżającej ściany, zostaje przez nią wepchnięty do basenu.

Uczestnicy podzieleni byli na dwie drużyny niebieskich i czerwonych. W programie brały udział także dwie ratowniczki Julia i Barbara, które miały za zadanie pomóc w wychodzeniu z basenu.

Rodzaje ścian 
 Solościana – jeden zawodnik kontra ściana. Aby została ona zaliczona zawodnik musi przejść przez otwór. Warta jest 10 punktów.
 Dwuściana – dwóch zawodników kontra ściana. Warta 10 punktów.
 Niespościanka – jeden zawodnik i jeden przedmiot kontra ściana. Aby została zaliczona zawodnik musi przejść z przedmiotem według otworu. Warta 10 punktów.
 Ściana lustrzana – jeden zawodnik do tyłu kontra ściana. Jeden zawodnik stojący na drugim końcu basenu mu pomaga na migi. Warta 10 punktów.
 3ściana – trzech zawodników kontra ściana. Warta 10 punktów.
 Dwuściana lustrzana – dwóch zawodników do tyłu kontra ściana. Trzeci zawodnik pomaga im na migi. Warta 10 punktów.
 Ścianozagadka – dwóch zawodników kontra ściana. Znajduje się na niej zagadka którą rozwiązuje jeden zawodnik. Znajdują się na niej 2 odpowiedzi z czego jedna poprawna. Żeby przejść trzeba uderzyć w poprawną odpowiedź. Zawodnicy muszą jednogłośnie wybrać dziurę. Jedyna ściana warta 20 punktów.
 Dwuściana kapitańska – dwóch zawodników kontra ściana. Jednym z zawodników jest kapitan drużyny. Warta 10 punktów.
 Ściana z lusterkiem – jeden zawodnik staje tyłem. Zawodnikowi pomaga lusterko. Ściana warta 10 punktów.
 Ściana kapitańska – do jednej ściany stają kapitanowie obu drużyn. Muszą przejść razem z takimi samymi rekwizytami. Warta 10 punktów.
 Ostatnia ściana ratunku – jeden, dwóch lub trzech zawodników kontra jedna ściana. Warta 10 punktów razy liczba zawodników. Jeżeli zawodnikom się nie uda, tracą tyle samo punktów, ile mogli zyskać.
 Ściana rozpaczy – cała drużyna kontra ściana. Drużynę, która podejmie się tego wyzwania, wybiera kapitan drużyny posiadającej większą liczbę punktów. Jeśli któremukolwiek z zawodników nie uda się zaliczyć, wygrywa drużyna przeciwna. Warta 3000 zł.
 Ślepa ściana – jeden zawodnik w ciemnych okularach kontra jedna ściana. Dwóch zawodników mu pomaga. Warta 6000 zł.

Odcinki specjalne 
 4 kwietnia odbył się odcinek specjalny, w którym w drużynie niebieskich wzięli udział prezenterzy: Maciej Rock, Maciej Dowbor oraz Kuba Klawiter, a w drużynie czerwonych aktorzy: Joanna Orleańska, Paweł Orleański oraz Daniel Wieleba. Zdobyte pieniądze zostały przekazane przez fundację Polsat.

 30 maja pierwszą serię programu zakończył 12. odcinek. Pokazano również nieemitowany wcześniej fragment, w którym prowadzący przechodzą przez ścianę, nagrany w czasie odcinka specjalnego.

Oglądalność

Uwagi

Przypisy 

Teleturnieje